Humbug — третий студийный альбом британской рок-группы Arctic Monkeys, выпущенный 24 августа 2009 года на лейбле Domino Records. Как и предыдущий альбом Favourite Worst Nightmare, Humbug был сначала выпущен в Японии 19 августа 2009.

Об альбоме 
Выход альбома предшествовал выступлению группы в качестве хедлайнеров фестиваля Рединг и Лидс.

29 июля, за несколько недель до официального релиза, произошла утечка альбома в Интернет.

За первую неделю продаж альбом разошёлся тиражом в 96 000 копий в Британии и в 191 000 копий во всём мире.

Запись 
Группа начала готовить песни для нового альбома с конца лета 2008 года.

Humbug был полностью записан в США, при этом сопродюсером выступил Джош Хомми из Queens of the Stone Age. Студийные сессии с участием Хомми проводились в Лос-Анджелесе и пустыне Мохаве, остальные, с Джеймсом Фордом, — в Нью-Йорке.

Список композиций 
Треклист альбома был опубликован на сайте группы 1 июня 2009 года.

Чарты

Сертификация

История релиза

Примечания 

Альбомы Arctic Monkeys
Альбомы, спродюсированные Джеймсом Фордом
Альбомы, спродюсированные Джошом Хоммом